Iringa è una città della Tanzania, da cui prendono nome anche:

 la Regione di Iringa
 il Distretto di Iringa urbano
 il Distretto di Iringa rurale
 la Diocesi di Iringa